Niemcy:
 Friedrichsdorf – dzielnica Eberbach
 Friedrichsdorf – dzielnica Gütersloh
 Friedrichsdorf – dzielnica Hofgeismar
 Friedrichsdorf – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Hochtaunus

Zobacz też:
 Friedrichsort